Гуа́яс:
 Гуаяс — река в Южной Америке.
 Гуаяс — провинция в Эквадоре.